Venters ist der Name mehrerer 

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Venters (Kentucky)
 Venters (North Carolina)
 Venters (South Carolina)

Siehe auch:
 Venter
 Wenders